easyJet Airlines, aviação baseado no Reino Unido
 Easy Jet, um cavalo americano